Geisingen ist der Name folgender Orte:

 Geisingen,  Stadt im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Geisingen (Pfronstetten), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Pfronstetten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Geisingen am Neckar, Stadtteil und Dorf von Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg